Mónade (filosofia) ou mônada  - conceito filosófico, introduzido por Giordano Bruno e fundamental na obra de Gottfried Leibniz
 Atman - um dos sete princípios do homem segundo a teosofia
 Mónade (teoria das categorias) - também chamado de tripla ou monad, conceito matemático da teoria das categorias
 Mônada (gnosticismo) - em muitas tradições gnósticas, significa "Ser Supremo" e, nesta crença, equivale ao Deus verdadeiro

Desambiguação